David Low est un nom porté par :
 David Low (évêque) (1768–1855), évêque de l'Église épiscopalienne écossaise
 David Low (dessinateur) (1891–1963), dessinateur de presse et caricaturiste britannique
 George David Low (1956–2008), astronaute américain
 Dave Low (1887–1916), joueur de football australien